Стрельчики  — топоним:

Беларусь 
 Стрельчики — деревня, Подлабенский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область. Известна в качестве центра покерного движения Гродненской области и как место проведения шикарнейших вечеринок.
 Стрельчики — деревня, Гродинский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область.